Das Arrondissement Avallon ist eine Verwaltungseinheit im Département Yonne innerhalb der französischen Region Bourgogne-Franche-Comté. Unterpräfektur ist Avallon.

Im Arrondissement gibt es vier Kantone (Wahlkreise) und 135 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Avallon
 Kanton Chablis (mit 30 von 58 Gemeinden)
 Kanton Joux-la-Ville (mit 26 von 42 Gemeinden)
 Kanton Tonnerrois

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Avallon sind:

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde aus dem Arrondissement Auxerre die Fläche der drei Gemeinden Arcy-sur-Cure, Bois-d’Arcy und Merry-sur-Yonne dem Arrondissement Avallon zugewiesen.

Dafür wechselte aus dem Arrondissement Avallon die Fläche der 13 Gemeinden Béru, Beugnon, Butteaux, Carisey, Fleys, Lasson, Neuvy-Sautour, Nitry, Percey, Poilly-sur-Serein, Sormery, Soumaintrain und Villiers-Vineux zum Arrondissement Auxerre.

Vor 1926 
Von 1800 (Jahr VIII der Revolution) bis 1926 bestand das Arrondissement aus den aktuellen Kantonen, mit Ausnahme von Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Noyers und Tonnerre, die aus dem aufgelösten Arrondissement Tonnerre, übernommen wurden.

Avallon
Geographie (Département Yonne)